Руденок — фамилия. Известные носители:

 Руденок, Алексей Викторович (род. 1993) — белорусский футболист, нападающий.
 Руденок, Константин Алексеевич (род. 1990) — белорусский футболист, вратарь.
 Руденок, Яков Фёдорович (1915—1992) — Герой Советского Союза.